Трапани () е провинция в Италия, в региона Сицилия.

Площта ѝ е 2469,63 км², а населението – около 435 000 души (2007). Провинцията включва 24 общини, административен център е град Трапани.

В провинцията се намира малкото градче Ериче, живописно разположено край морския бряг. То е голяма архитектурна и историческа забележителност за Сицилия, със своите високи средновековни стени и кули.

Административно деление 
Провинцията се състои от 24 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт